Александр Горовой:
 Горовой, Александр (1911 — ?) — советский футболист.
 Горовой, Александр Владимирович (род. 1960) — российский деятель правоохранительных органов, первый заместитель министра внутренних дел (с 2011 года).
 Горовой, Александр Иванович (род. 1950) — советский и украинский тренер по академической гребле.